La Herradura kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Jiliapa Segundo, ort, Veracruz, Tihuatlán, 
 La Erradura, ort, Oaxaca, Santa María Huatulco, 
 La Herradura, Tlaxcala, Tlaxco, 
 La Herradura, San Luis Potosí, 
 La Herradura, Tenango del Valle, 
 La Herradura, Xonacatlan, 
 La Herradura, Mexico City, Tlalpan, 
 La Herradura, Ocuilan, 
 La Herradura, Coatepec, 
 La Herradura, Carlos A. Carrillo, 
 La Herradura, Paso del Macho, 
 La Herradura, Puebla, Xicotepec, 
 La Herradura, Michoacán de Ocampo, Indaparapeo,

Spanien 

 La Herradura (ort i Spanien), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar